Ferentinum ist

 der antike Name der italienischen Stadt Ferentino
 eine Namensform der antiken Stadt Ferentium